Сезон 1932—1933 у Національній лізі — 36-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт.

Попередній раунд

Група 1 

Результати

Група 2 

Результати

Плей-оф

|}

Додатковий матч 

|}

Фінал 

Результати

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 червня 1933

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 червня 1933

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 червня 1933

|}

Додатковий матч

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 липня 1933

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1933
Швейцарія
Швейцарія